Dary ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Dary (* 1952), französischer General
 Georges Dary (1890–?), französischer Eishockeyspieler
 Michel Dary (* 1945), französischer Politiker
 René Dary (1905–1974), französischer Schauspieler

Siehe auch:
 Dari
 Darie